Новое — село в Скопинском районе Рязанской области, входит в состав Вослебовского сельского поселения.

География 
Расположено в 10 км на юго-восток от центра поселения села Вослебово и в 13 км на юго-восток от города Скопина.

История 
Покровская деревянная церковь в селе построена в 1872 году по просьбе доктора медицины Ивана Матвеевича Соколова  
.

В XIX — начале XX века село входило в состав Яблоневской волости Скопинского уезда Рязанской губернии. В 1906 году в селе было 34 дворов.

С 1929 года село входило в состав Летовского сельсовета Скопинского района Рязанского округа Московской области, с 1937 года — в составе Рязанской области, с 2005 года — в составе Вослебовского сельского поселения.

Население

Примечания 

Населённые пункты Скопинского района